721 км, 721-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 721 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Костромская область). Код 303730.
 721 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная (Белгородская область). Код 439216.
 721 км, ОП Ост. пункт 721 км — остановочный пункт / пассажирская платформа в городе Караганде, Казахстанская железная дорога. Код 673721.